Kritik kan henvise til flere ting:

 Kritik – om "kunsten at bedømme", en generel artikel
 Kritik af den rene fornuft – (tysk: Kritik der reinen Vernunft), et værk af den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804).
 Kritik (tidsskrift) – et dansk kulturtidsskrift med fokus på litteraturen, udgivet fra 1967 til 2016.
 Kritikerprisen – en dansk litteraturpris, som tildeles et værk der er udkommet i årets løb.

Se også
 Årsskriftet Critique – et konservativt tidsskrift fra forlaget Munch & Lorenzen.